Xinbei bezeichnet:

 Neu-Taipeh (新北市 Xīnběi Shì), Stadt in der Republik China auf Taiwan
 Xinbei (Changzhou) (新北区 Xīnběi Qū), Stadtbezirk von Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinbei (Xingning) (新陂镇 Xīnbēi Zhèn), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Xingning im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong 
 Xinbei (Yudu) (新陂乡 Xīnbēi Xiāng), Großgemeinde des Kreises Yudu in der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi